Kansas City har flere betydninger:

Stednavne 
 Kansas City – storbyområde
 Kansas City, Missouri
 Kansas City, Kansas
 Kansas City, Oregon

Sportshold 
 Kansas City Chiefs – amerikansk fodbold
 Kansas City Royals – baseball

Andet 
 Kansas City (film) – fra 1996 af Robert Altman
 Kansas City (spillested) – i Odense
 Kansas City Stompers – dansk jazzband